Antoine Dominique Abbatucci ist der Name folgender Personen:

* Antoine Dominique Abbatucci (1774–1798), französischer Militärführer korsischer Abstammung
 Antoine Dominique Abbatucci (1818–1878), französischer General